Kobalt(II) selenid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 137,893 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења кобалта‎ 
Селениди